Luis de Francia hace referencia a varios artículos:

Reyes de Francia 
 Ludovico Pío (fallecido en el 840), hijo de Carlomagno, 
 Luis II de Francia (fallecido en el 879), hijo de Carlos el Calvo, apodado "el Tartamudo";
 Luis III de Francia (fallecido en el 882)
 Luis IV de Francia (fallecido en el 954), apodado "el Otromaro";
 Luis V de Francia (fallecido en el 987), apodado "el Indolente";
 Luis VI de Francia (fallecido en 1137), apodado "el Gordo";
 Luis VII de Francia (fallecido en 1180), apodado "el Joven";
 Luis VIII de Francia (fallecido en 1226), apodado "el León";
 Luis IX de Francia (fallecido en 1270), San Luis, canonizado en 1297;
 Luis X de Francia (fallecido en 1316), apodado "el Obstinado";
 Luis XI de Francia (fallecido en 1483), apodado "el Prudente";
 Luis XII de Francia (fallecido en 1515)
 Luis XIII de Francia (fallecido en 1643), apodado "el Justo";
 Luis XIV de Francia (fallecido en 1715), llamado Luis el Grande o el Rey Sol;
 Luis XV de Francia (fallecido en 1774), apodado "el Bienamado";
 Luis XVI de Francia (ejecutado en 1793)
 Luis XVII de Francia (fallecido en 1795), murió en prisión, nunca fue designado rey; 
 Luis XVIII de Francia (fallecido en 1824), 
 Luis Antonio de Francia (fallecido en 1844), conocido como duque de Angulema, fue nominalmente rey el 2 de agosto de 1830 durante menos de una hora.

Príncipes o nobles franceses de sangre real 
 Luis de Francia (1244-1260), primogénito de Luis IX de Francia;
 Luis de Francia (1263-1276), primogénito de Felipe III de Francia;
 Luis de Évreux (1276-1319), conde de Évreux, sexto hijo de Felipe III de Francia;
 Luis de Francia (1316-1317), hijo único de Felipe V de Francia;
 Luis de Francia (1324-1324), segundo hijo de Carlos IV de Francia;
 Luis de Francia (1329-1329), segundo hijo de Felipe VI de Francia;
 Luis de Francia (1330-1330), tercer hijo de Felipe VI de Francia;
 Luis I de Anjou (1339-1384), segundo hijo de Juan II de Francia;
 Luis de Valois (1372-1407), duque de Orleans, segundo hijo de Carlos V de Francia;
 Luis, Delfín de Francia (1397–1415) duque de Guyena, tercer hijo de Carlos VI de Francia;
 Luis de Francia (1458-1460), primogénito de Luis XI de Francia;
 Luis III de Orleans (1549-1550), duque de Orleans, segundo hijo de Enrique II de Francia;
 Luis de Francia (1661-1711), el Gran Delfín, primogénito de Luis XIV de Francia;
 Luis Francisco de Francia (1672-1672), duque de Anjou, tercer hijo de Luis XIV de Francia;
 Luis de Francia (1682-1712), Delfín, nieto de Luis XIV de Francia;
 Luis de Francia (1704-1705), duque de Bretaña y Delfín, bisnieto de Luis XIV de Francia;
 Luis de Francia (1707-1712), duque de Bretaña y Delfín, bisnieto de Luis XIV de Francia;
 Luis de Francia (1729-1765), Delfín, primogénito de Luis XV de Francia;
 Luis de Francia (1751-1761), duque de Borgoña, nieto de Luis XV de Francia;
 Luis José de Francia (1781-1789), Delfín, primogénito de Luis XVI de Francia.